Rovinka ist
 Rovinka, eine Gemeinde im Bratislavský kraj in der Donauebene
 Rovinka, Wüstung in der Gemeinde Lipová, siehe Boden (Wüstung) 
 Rovinka (Kohlwald), ein Berg im tschechischen Teil des Fichtelgebirges